Нижнесе́ргинское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Нижнесергинском районе Свердловской области.

Административный центр — город Нижние Серги.

География 
Нижнесергинское городское поселение расположено в центральной части Нижнесергинского района, граничит на северо-западе с Бисертским городским округом, на юго-востоке — с Городским округом Ревда, на юге — с Нязепетровским районом Челябинской области.

История 
Нижнесергинское городское поселение образовано в 2005 году в соответствии с Законом Свердловской области от 23.12.2004 года № 229- ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их статусом городского или сельского поселения». В состав городского поселения вошли город Нижние Серги и сельские населённые пункты, подчинённые городской администрации.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО
 На сайте правительства Свердловской области
 Устав Нижнесергинского городского поселения
 На сайте «Геральдика Свердловской области»

Муниципальные образования Нижнесергинского района
Городские поселения Свердловской области